Malak Rezen är en bergstopp i Bulgarien.   Den ligger i regionen Sofija-grad, i den västra delen av landet,  km söder om huvudstaden Sofia. Toppen på Malak Rezen är  meter över havet.

Terrängen runt Malak Rezen är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Malak Rezen. Runt Malak Rezen är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Sofia,  km norr om Malak Rezen. 

I omgivningarna runt Malak Rezen växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sofija-grad
Berg i Bulgarien 2000 meter över havet eller högre